

Helyek
Mexikóban
Xalapa, község Veracruz államban, melyet (nem hivatalosan) írnak Jalapának is
Xalapa-Enríquez, Veracruz állam fővárosa, Xalapa község központja, melyet (nem hivatalosan) írnak Jalapának is
Jalapa, község Tabasco államban
Jalapa, település Tabasco államban, Jalapa község központja
Jalapa, település Guerrero állam Cuautepec községében
Jalapa, település Guerrero állam Quechultenango községében
Jalapa, település Guerrero állam Eduardo Neri községében
Jalapa, település Chiapas állam Acacoyagua községében
Jalapa, település Chiapas állam Escuintla községében
Jalapa, település Hidalgo állam Zacualtipán de Ángeles községében
Jalapa del Valle, település Oaxaca állam San Felipe Tejalápam községében
San Felipe Jalapa de Díaz, község Oaxaca államban
San Felipe Jalapa de Díaz, település Oaxaca államban, az azonos nevű község központja
Santa María Jalapa de Marqués, község Oaxaca államban
Santa María Jalapa de Marqués, település Oaxaca államban, az azonos nevű község központja

Guatemalában
Jalapa, az ország egyik megyéje
Jalapa, város, Jalapa megye központja

Nicaraguában
Jalapa, város Nicaraguában

Nepálban
Jalapa, falu Nepálban

Egyéb
Deportivo Jalapa, megszűnt guatemalai labdarúgócsapat
Ipomoea jalapa, a hajnalka növénynemzetség egyik faja